Джаксънвил или Джексънвил (), също Джаксонвил или Джексонвил, е най-големият град в щата Флорида, Съединените американски щати.

Наименованието може да се отнася и за други градове в САЩ, както и за техни производни:
 Джаксънвил – в щата Алабама,
 Джаксънвил – в щата Арканзас,
 Джаксънвил – в щата Илинойс,
 Джаксънвил – в щата Орегон,
 Джаксънвил – в щата Северна Каролина, и др.

Вижте също 
 „Джаксънвил Джагуарс“ – спортен клуб в Джаксънвил, Флорида